Probus bezeichnet folgende geografische Objekte:

 eine Gemeinde in Cornwall, siehe Probus (Cornwall)

der Name folgender Personen:

 Probus (Kaiser), römischer Kaiser 276 bis 282
 dessen Neffe, Probus (Byzanz), Bischof bzw. Patriarch von Konstantinopel (293–306)
 Probus (Märtyrer), christlicher Märtyrer und Heiliger († um 304 in Anazarba in Kilikien, nach anderen Quellen in Tarsus)
 Probus (Ravenna), Bischof von Ravenna (2. Jahrhundert)
 Probus, Pseudonym von Richard Sermage von Szomszédvár und Medvedgrád (1831–1903), deutscher Schriftsteller
 Marcus Valerius Probus, Grammatiker (1. Jahrhundert)
 Tenagino Probus, römischer Offizier und Statthalter in Ägypten, gest. 270
 Sextus Petronius Probus, spätrömischer Aristokrat und Politiker (4. Jahrhundert)
 Flavius Anicius Petronius Probus, spätrömischer Politiker, Konsul 406 
 Flavius Probus, oströmischer Politiker, Konsul 502
 Konrad Probus, Bischof von Toul (13. Jahrhundert)

Siehe auch: